Klippen steht für
 Naturdenkmal Klippen
 umgangssprachlich für Steinehüpfen

Siehe auch:
 Klippe (Begriffsklärung)
 Kliffküste